Toto je seznam významných hor a kopců v Bosně a Hercegovině řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců 

 
Bosna a Hercegovina
hory a kopce